Bettborn kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bettborn, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Luxemburg 

 Bettborn, Luxemburg, ort, Diekirch,